Taxi Praha mohou být označeny: 
 taxislužba v Praze obecně
 Taxi Praha s. r. o., dopravní společnost založená roku 1999, provozující taxislužbu a radiodispečink, jejímž dlouholetým jednatelem je David Franc
 Taxi Praha, státní podnik, založený Národním výborem hlavního města Prahy a existující v letech 1989–1991, poslední relikt taxislužby provozované městskými podniky
 Odborový svaz Taxi Praha, občanské sdružení, v jehož čele stojí Pavel Jelínek